

Personnalités  
 Otto Richard Tannenberg, militant pangermaniste du début du .

Toponymes  
 , une page d'homonymie. 
 Tannenberg, une commune allemande de Saxe.

Navire 
 Le , mouilleur de mines allemand de la Seconde Guerre mondiale.